GDB est un sigle qui désigne :
 les Girondins de Bordeaux, le club de football de la ville de Bordeaux.
 le Groupe de Bleau, groupe pionnier de l'alpinisme sans guide français à partir des années 1920.
 le logiciel GNU Debugger.
  en électronique  GdB désigne le gain décibel
 GDB est une abréviation familière de gueule de bois.